Linówiec – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz,
 Linówiec – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Orchowo.